Het WTA-tennistoernooi van Neurenberg (officieel Nürnberger Versicherungscup) van 2017 vond plaats van zondag 21 tot en met zaterdag 27 mei 2017 in de Duitse stad Neurenberg. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster, Kiki Bertens uit Nederland, slaagde erin haar titel te prolongeren. Zij verloor geen enkele set in het hele toernooi, inclusief de finale. In de eindstrijd versloeg zij de Tsjechische kwalificante Barbora Krejčíková. Bertens wist voor de tweede keer het toernooi van Neurenberg op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2017. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde, waarin zij werd uitgeschakeld door het tweede reekshoofd, Joelija Poetintseva. Haar landgenote Kirsten Flipkens kwam eveneens in de tweede ronde – zij moest haar meerdere erkennen in de als vijfde geplaatste Alison Riske. De derde Belgische deelneemster, Elise Mertens, strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Kiki Bertens en Johanna Larsson had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Larsson speelde samen met Kirsten Flipkens.

Het eerste reekshoofd, Sania Mirza en Jaroslava Sjvedova, kwam niet voorbij de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Nicole Melichar en Anna Smith won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Kirsten Flipkens en Johanna Larsson in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Amerikaanse Melichar had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Britse Smith geen.

De Nederlandse Demi Schuurs bereikte de tweede ronde, met Xenia Knoll uit Zwitserland aan haar zijde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Neurenberg 2017
Neurenberg